Wiccan – seguace della religione neopagana Wicca
 Wiccan – personaggio dei fumetti Marvel